El Potrero – comune della provincia di Coclé, in Panama
 El Potrero – comune della provincia di Veraguas, in Panama
 El Potrero de Chimayó – quartiere di Chimayo, negli Stati Uniti d'America

Pagine correlate 
Potrero
Potrerillos